Е-8 — серия советских автоматических межпланетных станций (АМС) для исследования Луны. Серия Е-8 условно относится к «третьему поколению» советских лунных АМС. К первому поколению относились АМС серий Е-1, Е-1А, Е-2, Е-2А, Е-3, Е-5, ко второму — Е-6, Е-6М, Е-6С, Е-6ЛС, Е-6ЛФ.

Разработка 
Разработка началась в 1960 году. Первоначально, с 1960 года, разработка аппаратов серии Е-8 шла в ОКБ-1. Луноходом занимался проектный отдел М. К. Тихонравова. Затем, в марте — апреле 1965 года, разработка перешла к Конструкторскому Бюро Машиностроительного завода имени С. А. Лавочкина (МЗЛ), возглавляемое Г. Н. Бабакиным.

Лётные испытания 
19 февраля 1969 года с космодрома Байконур был произведён запуск четырёхступенчатой ракеты-носителя 8К82К с космическим аппаратом Е-8 №201. Во время прохождения зоны максимального скоростного напора возникли аэродинамические вибрации, при этом из-за ошибочных расчётов на прочность нового головного обтекателя на 51,4 секунде полёта произошло разрушение узлов крепления его створок. Обломки головного обтекателя, пролетев вдоль блока Д, третьей и второй ступеней, столкнулись с баками первой ступени, пробив их оболочку. В результате произошёл контакт самовоспламеняющихся компонентов топлива, завершившийся взрывом на 53-й секунде полёта, полностью разрушившем ракету.

Модификации

Е-8-5, Е-8-5М 
Модификации Е-8, предназначавшиеся для посадки на Луну, и доставки лунного грунта с Луны на Землю.

 Луна-16 — первая советская АМС доставившая грунт, весом 101 г, с Луны. Совершила посадку в Море Изобилия;
 Луна-18 — запущена 7 сентября 1971. Посадка не удалась, станция упала на поверхность Луны;
 Луна-20 — запущена 25 февраля 1972. Совершила посадку в Море Изобилия. Доставила на Землю 55 грамм реголита;
 Луна-23 — запущена 28 октября 1974. Совершила посадку на поверхности Луны в южной части Моря Кризисов. Во время посадки станции было повреждено грунтозаборное устройство, что сделало невозможным выполнение программы полёта. Принято решение провести работу со станцией по сокращённой программе;
 Луна-24 — запущена 22 августа 1976. Совершила посадку в Море Кризисов. Доставила на Землю 170 грамм реголита.

Всего было произведено 11 запусков этой модификации.

Е-8, Е-8М(?) 

Е-8М — модификация Е-8, предназначенная для доставки на поверхность луны луноходов.

Было произведено 3 запуска данной модификации:

Е-8 №201 первый запуск АМС серии Е-6. Состоялся 19 февраля 1969 года. Закончился неудачей.

«Луна-17» (Станция Е-8 №203) — АМС, доставившая первый планетоход в мире — Луноход-1 на Луну.

«Луна-21» (Е-8 №204) — АМС, доставившая Луноход-2 на Луну.

Е-8 №205 запуск планировался на 1977 год. Был отменён. После отмены запуска луноход 8ЕЛ №205
был передан в музей НПО имени Лавочкина.

Е-8ЛС 
Е-8ЛС — тяжелый спутник Луны, предназначавшийся для телесъёмки с высоким разрешением предполагаемых районов посадки сначала лунохода, а потом и лунной кабины.

Общая масса станции после выхода на селеноцентрическую орбиту составила 4100 кг вместе с модулем КТ, причём весь полёт по орбите совершался вместе с этой ступенью.

С посадочной ступени КТ были сняты трапы для съезда лунохода и доплеровская аппаратура. Навесные отсеки были сделаны неотделяемыми. В качестве приборного отсека был использован корпус лунохода без шасси и радиоизотопного генератора. Вследствие изменения условий освещенности на орбите по сравнению с поверхностью Луны радиатор-охладитель был перемещен с верхнего дна приборного отсека на боковую поверхность. На освободившееся место были установлены дополнительные фотоэлементы солнечной батареи, в результате чего максимальная мощность СБ вместе с основной поворотной панелью составила 240 Вт. Она же служила радиатором-нагревателем.

Для получения изображений лунной поверхности на борту аппарата были установлены две оптико-механические телевизионные камеры, аналогичные телекамерам, установленным на луноходах и посадочных платформах КТ, но доработанные для условий полета по орбите. В результате доработки сканирование осуществлялось только в одной плоскости, перпендикулярной направлению движения КА (строчная развертка). Развертка в другой плоскости осуществлялась за счет движения самого аппарата (кадровая развертка). Скорость сканирования составляла 4 строки в секунду, а угол зрения по строке был увеличен до 185°.

Всего запущено 2 АМС данной модификации.

Запущенные АМС модификации Е-8ЛС:

1. «Луна-19» (Е-8ЛС № 202) запущена 28 сентября 1971 10:00:22. Вышла на орбиту Луны 3 октября 1971.

2. «Луна-22» (Е-8ЛС № 220) запущена 1974.05.29 08:56:51. Выход на орбиту Луны состоялся 1974.06.02.

Ссылки на внешние источники по теме 
 (2-я часть) К 40-летию посадки на Луну первого самоходного аппарата «Луноход 1»
 Луноход-1
 Вехи истории (60 лет РНИКП)02
 Третье поколение лунных космических аппаратов

Примечания 

Программа «Луна»
Искусственные спутники Луны
Автоматические межпланетные станции
Восьмимоторные электромобили